Село
 Юганівка

Інше
 Юганівка (пункт контролю)